Маргари́та Мара́товна Ме́клина (род. 1972, Ленинград) — русский прозаик, эссеист и журналист, пишущая на русском и английском языках.

Биография 
Выросла в Санкт-Петербурге, училась на филологическом факультете Российского педагогического университета. Имеет также образование программиста. С 1994 года проживает в Сан-Франциско.

Дебютировала в литературе публикациями рассказов в молодежной еврейской газете «Бадэрэх» (вып. 6, декабрь 1993), в альманахах «Вавилон» (1996) и «Митин журнал» (1997), затем последовали публикации в журналах и альманахах «Улов», «Зеркало», «Новый берег», «Новая юность», «Урал», «Воздух», «Русская проза» и других.

Признание 
 Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Проза» (2003) «за героическое неразличение реального и возможного миров, за книгу „Сражение при Петербурге“ — побочный трофей этого неразличения».
 Лауреат «Русской Премии» за 2008 год в номинации «Малая проза» за книгу «Моя преступная связь с искусством».
 Лауреат премии «Вольный Стрелок: серебряная пуля» издательства «Franc tireur» (2009). Финалист премии «Нонконформизм-поступок 2013».
 Финалист премии «НОС» (2014). Финалист премии «Нонконформизм-поступок 2016».
 Лауреат «Литературной премии Марка Алданова» за 2018 год за короткую повесть «Улай в Литве».

Библиография 
 Сражение при Петербурге : [Рассказы и эссе] / Маргарита Меклина. — М. : Новое Литературное Обозрение, 2003. — 363,[1] с. ; 19 см — (Soft Wave). Содерж.: Разд.: Построение стен; Матримонии; Ирландские сказки; Альбом Альфреда Лесли Сати; Сражение при Петербурге; Измена; Слайды. — ISBN 5-86793-239-7.
 У любви четыре руки : [Рассказы, совместно с Лидой Юсуповой] / Маргарита Меклина. — М. : Квир, 2008. — 177 p. : ports. ; 19 cm. — ISBN 5-91108-012-5, ISBN 978-5-91108-012-9.
 POP3 : [Эпистолярный роман] / Аркадий Драгомощенко, Маргарита Меклина. — «Lulu-Press», 2008. — 266 p. ; 23 cm. — ISBN 978-0-557-03689-9.
 А я посреди: Рассказы. — М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2011. — 72 с. — (Серия «Воздух: Малая проза», вып. 3). — ISBN 5-86856-210-0.
 Моя преступная связь с искусством: [Рассказы]. — М.: Русский Гулливер/Центр современной литературы, 2012. — 368 с. — ISBN 978-5-91627-081-5.
 Вместе со всеми. — М.: Эксмо, 2014. — 480 с. — (Лауреаты литературных премий). — ISBN 978-5-699-70016-5.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 
 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Русские писатели XXI века
Английские писатели
Писательницы США
Писательницы Ирландии
Многоязычные писатели
Лауреаты премии Андрея Белого
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Русские писатели четвёртой волны эмиграции